Zgornja Dobrava (gmina Moravče)
 Zgornja Dobrava (gmina Radovljica)